121 может означать:
 121 — натуральное число между 120 и 122.
 121 год — невисокосный год, начинающийся во вторник.
 121 год до н. э.
 ASCII-код символа «y».
 121 — Код ГИБДД-ГАИ Чувашской республики.
 121-я танковая бригада — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне
 121-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота — воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.
 121-я бригада эскадренных миноносцев — соединение Северного флота ВМФ СССР.
 121 авиационный ремонтный завод.
 Школа № 121 (Челябинск).
 Школа № 121 (Одесса).
 Mazda 121 — японский легковой автомобиль.
 Дискавери STS-121 — космический полёт MTKK «Дискавери» по программе «Спэйс Шаттл».
 Спецназ: штурмовая бригада 121 (Combat Task Force 121) — компьютерная игра фирмы Direct Action Games.
 121 статья — статья УК РСФСР 1960 года, преследующая гомосексуальность; в нынешней редакции УК — «Заражение венерической болезнью».
 121-я пехотная дивизия (Германия).
 (121) Гермиона — очень большой и тёмный астероид класса C во внешней части главного пояса астероидов, принадлежит семейству Кибелы.